Les Enfants du ciel peut faire référence à :
 Les Enfants du ciel, un dessin animé réalisé par les Films René Risacher (1946) ;
 Les Enfants du ciel, un film iranien réalisé en 1997 par Majid Majidi ;
 Les Enfants du ciel, un roman de science-fiction de Vernor Vinge (2011).